Паисий:

 Паисий — мужское имя греческого происхождения.
 Паисий — патриарх Александрийский.
 Паисий (ум. 1660) — епископ Иерусалимской Православной Церкви, патриарх Иерусалимский и всей Палестины.
 Паисий (1882—1966) — епископ Албанской православной церкви, Архиепископ Тиранский и всей Албании.
 Паисий (Анков) (1888—1974) — епископ Болгарской Православной Церкви, митрополит Врачанский.
 Паисий (Аравантинос) (род. 1944) — епископ Константинопольской православной церкви; с 2005 года — митрополит Леросский.
 Паисий (Виноградов) (1837—1908) — епископ Русской православной церкви, епископ Туркестанский и Ташкентский.
 Паисий (Зафиров) (1810—1872) — епископ епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Пловдивский.
 Паисий (Иващук) (1913—1998) — епископ Украинской православной церкви в США.
 Паисий (Кузнецов) (род. 1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Яранский и Лузский.
 Паисий (Лапшин) (ум. 1907) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Паисий (Лулургас) (род. 1945) — монах Константинопольской православной церкви.
 Паисий (Мартынюк) (род. 1969) — епископ Польской православной церкви, епископ Горлицкий.
 Паисий (Москот) (1869—1937) — иеромонах, преподобномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.
 Паисий (Образцов) (1888—1953) — епископ Русской православной церкви, епископ Ульяновский и Мелекесский.
 Паисий (Самчук) (1930—2008) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Орловский и Ливенский.
 Паисий (Халким) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии; епископ Тульчинский.
 Паисий (Юрков) (род. 1970) — архиерей Русской православной церкви, епископ Щигровский и Мантуровский.
 Паисий (Ярославов) (XV век—1501) — аскет, монах, подвижник, переписчик рукописей.
 Паисий (Яроцкий) (1821—1893) — рясофорный инок Киево-Печерской Лавры.
 Паисий Великий — христианский святой, почитаемый в лике преподобных.
 Паисий Величковский (1722—1794) — православный монах, клирик Константинопольского Патриархата, переводчик, святой.
 Паисий Лигарид (1610—1678) — епископ Иерусалимской Церкви; православный митрополит Газы.
 Паисий Святогорец (1924—1994) — святой блаженный старец схимонах.
 Паисий Угличский (после 1398—1504) — русский святой, живший в Угличе.
 Паисий Хилендарский (ок. 1722—1773) — болгарский просветитель, иеромонах Константинопольской православной церкви.

См. также 
 Паисий — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Горна-Оряховица.